

Geografia

Anglia 
 Wick – miejscowość w hrabstwie Dorset
 Wick – miejscowość w hrabstwie Devon
 Wick – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire
 Wick – miejscowość w hrabstwie Somerset, w dystrykcie Sedgemoor
 Wick – miejscowość w hrabstwie Somerset, w dystrykcie South Somerset
 Wick – miejscowość w hrabstwie Somerset, w dystrykcie West Somerset
 Wick – miejscowość w hrabstwie West Sussex
 Wick – miejscowość w hrabstwie Wiltshire, w dystrykcie Wiltshire
 Wick – miejscowość w hrabstwie Worcestershire

Szkocja 
 Wick – miasto w hrabstwie Highland
 Wick – stacja kolejowa w Wick, w hrabstwie Highland, w Szkocji

Walii 
 Wick – miejscowość w hrabstwie Vale of Glamorgan